Éric Bernard (1982) – attore francese
Éric Bernard (1967) – pilota motociclistico francese
Éric Bernard (1964) – pilota automobilistico francese